Бозон — тип элементарных или составных частиц, обладающих целым спином. Примеры: фотон, мезон. Слово «бозон» — производное от фамилии индийского ученого Бозе (1894—1974).

Исторические лица 
Бозон (Бозо) (Boson, Boso) — имя лиц франкского происхождения эпохи раннего Средневековья
 Бозон Древний (умер ранее 855) — граф Верчелли, основатель династии Бозонидов
 Бозон Вьеннский (ум. 887 г.) — граф Арля (Бозон I), король Прованса (Бозон V) и Нижней Бургундии с 879
 Бозон Тосканский — граф Арля (926—931; Бозон VI) и маркграф Тосканы (931—936)
 Бозон II — граф Арля и Прованса (Бозон VII) (около 949 — после 965/967)
 Бозон I Старый (ум. 988 г.) — граф де Ла Марш и Перигора с 958
 Бозон II (ум. 1010 г.) — граф де Ла Марш с 988
 Бозон III (ум. 1091 г.) — граф де Ла Марш с 1088
 Бозон Констанцский (ум. 676 г.) — епископ Констанца с 642
 Бозон Пьяченцский (ум. 949/951 г.) — епископ Пьяченцы с 941
 Бозон Мерзебургский (ум. 970) — первый епископ Мерзебурга с 968
 Бозон Брейкспир (ум. ок. 1181 г.) — кардинал, автор одной из частей Liber Pontificalis

Фамилия 
 Бозон, Ален (род. 1939) — французский хоккеист и кёрлингист.
 Бозон, Жильбер (1935—2007) — французский пловец.
 Бозон, Тим (род. 1994) — французский и американский профессиональный хоккеист.
 Бозон, Филипп (род. 1966) — французский профессиональный хоккеист и тренер.
 Бозон, Шарль (1932—1964) — французский горнолыжник, чемпион мира 1962 года в слаломе.

Другое 
 Бозон Хиггса